Konarzyny (gemeente)
 Konarzyny (powiat Chojnicki)
 Konarzyny (powiat Kościerski)